Бон-Жезу́с () — муниципалитет в Бразилии:

 Бон-Жезус — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.
 Бон-Жезус — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи.
 Бон-Жезус — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.
 Бон-Жезус — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Бон-Жезус — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.

См. также 
 Бон-Жезуш
 Бон-Жезус-да-Лапа
 Бон-Жезус-да-Лапа
 Бон-Жезус-да-Пенья
 Бон-Жезус-да-Серра
 Бон-Жезус-дас-Селвас
 Бон-Жезус-ди-Гояс
 Бон-Жезус-ду-Ампару
 Бон-Жезус-ду-Арагуая
 Бон-Жезус-ду-Галью
 Бон-Жезус-ду-Итабапоана
 Бон-Жезус-ду-Норти
 Бон-Жезус-дус-Пердойнс
 Бон-Жезус-ду-Сул
 Бон-Жезус-ду-Токантинс
 Бон-Жезус-ду-Токантинс
 Бон-Жезус-ду-Уэсти